Just Andersen kan referere til:

 Just Andersen (1884-1943) – dansk korpuskunstner, sølvsmed og billedhugger
 Just Andersen (sagfører) (1916-1988) – dansk landsretssagfører
 Just Andersen (virksomhed) – dansk virksomhed